Григо́рий Афана́сьев:
 Афанасьев, Григорий Васильевич (около 1804 — после 1845) — русский кораблестроитель.
 Афанасьев, Григорий Давыдович (1896 — 1965) — деятель советских спецслужб.